Jinker Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Jinker Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland
 Jinker Creek (Todd River), Nebenfluss des Todd River im Northern Territory